

Aziende 
 Hope & Co. – banca olandese che operò soprattutto nel XVIII secolo

Cinema e televisione 
 Hope – cortometraggio muto del 1913 diretto da Colin Campbell
 Hope – film muto del 1919 diretto da Rex Wilson
 Hope – film muto del 1922 diretto da Legaren à Hiller
 Hope – film per la televisione del 1997 diretto da Goldie Hawn
 Hope – film del 2013 diretto da Lee Joon-ik
 Hope – film del 2019, diretto da Maria Sødahl

Geografia 
Canada
 Hope – municipalità della Columbia Britannica
Regno Unito
 Hope – parrocchia civile del Derbyshire
 Hope – villaggio del Flintshire
Stati Uniti d'America
 Hope – census-designated place del Borough della Penisola di Kenai, Alaska
 Hope – comunità non incorporata della Contea di La Paz, Arizona
 Hope – capoluogo della Contea di Hempstead, Arkansas
 Hope – città della Contea di Steele, Dakota del Nord
 Hope – città della Contea di Bonner, Idaho
 Hope – città della Contea di Bartholomew, Indiana
 Hope – città della Contea di Dickinson, Kansas
 Hope – città della Contea di Knox, Maine
 Hope – township della Contea di Barry, Michigan
 Hope – township della Contea di Midland, Michigan
 Hope – township della Contea di Warren, New Jersey
 Hope – città della Contea di Hamilton, New York
 Hope – villaggio della Contea di Eddy, Nuovo Messico

Musica 
 Hope – gruppo musicale canadese
 Hope – album dei Klaatu del 1977
 Hope – album di Hugh Masekela del 1993
 Hope – album dei Toshiko Akiyoshi del 2006
 Hope – album dei Myrath del 2007
 Hope – album degli Swallow the Sun del 2007
 Hope – album di Foy Vance del 2007
 Hope – album degli Harem Scarem del 2008
 Hope – album dei The Blackout del 2011
 Hope – singolo dei Palace Songs del 1995
 Hope – singolo di Twista del 2005
 Hope – singolo di Jack Johnson del 2008
 Hope – album di Susant Boyle del 2014
 Hope – album di Giovanni Allevi del 2019
 Hope – album di Meg Mac del 2019
 Hope – singolo di Stefan del 2021 

 Hope Recordings – etichetta discografica britannica

Altro 
 Hope – nome proprio di persona inglese femminile
 Hope – romanzo di Len Deighton del 1995
 Diamante Hope – diamante esposto presso lo Smithsonian Institute
 Hope – sonda marziana della missione spaziale Emirates Mars Mission